L'edizione 2008/2009 del campionato svizzero di calcio femminile vide la vittoria finale del F.C. Zürich Frauen.

Lega Nazionale A

Partecipanti

Verdetti

Lega Nazionale B

Partecipanti

Verdetti

Prima Lega

Gruppo 1 
F.C. Vétroz femminileF.C. Yverdon FémininF.C. Gurmels femminileF.C. Etoile-Sporting femminile IF.C. Niederbipp femminileF.C. Kirchberg femminileF.C. Zollikofen femminileF.C. Vuisternens/Mézières femminileF.C. Alterswil femminileF.C. Kerzers femminile

Gruppo 2 
S.C. Schwyz femminileF.C. Blue Stars Zürich femminileS.V. Sissach femminileF.C. Therwil femminileF.C. Muri femminileU.S. Gambarogno femminileF.C. Rot-Schwarz femminileS.C. Young Fellows Juventus femminileF.C. Ostermundigen femminileF.C. Wolhusen femminile

Gruppo 3 
F.C. Münsterlingen femminileF.C. Widnau femminileF.C. Gossau femminileF.C. Staad femminile 2F.C. Neunkirch femminileF.C. Bülach femminileF.C. Richterswil femminile 1F.C. Zürich Frauen 2F.C. Wängi GrpF.C. Lachen/Altendorf femminile

Verdetti

Seconda Lega

Verdetti

Voci correlate 
 Super League 2008-2009

Collegamenti esterni 
 
 
 

2009 0